El término Rubiano puede hacer referencia a:

 Rubiano, parroquia del concejo asturiano de Grado, en España.
 Rubiano, un apellido poco común en España.